Э́ми Ме́редит По́лер (; 16 сентября 1971, Ньютон, Массачусетс, США) — американская актриса, комедиант, режиссёр, продюсер и сценарист. Лауреат премий «Золотой глобус» (2014) и «Эмми» (2016).

Биография 
Родилась в семье учителей в Ньютоне, Массачусетс, провела детство в Бёрлингтоне, Массачусетс Окончила Бостонский колледж, после колледжа переехала в Чикаго. С 2001 по 2008 год была постоянной участницей шоу «Субботним вечером в прямом эфире».

Личная жизнь 
В 2003—2016 годы Эми была замужем за актёром Уиллом Арнеттом (род.1970). У бывших супругов есть два сына — Арчибальд Уильям Эмерсон Полер Арнетт (род. 25.08.2008) и Абель Джеймс Полер Арнетт (род. 06.08.2010).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Комедиантки США
Режиссёры телевидения США
Выпускники Средней школы Берлингтона (Массачусетс)
Выпускники Бостонского колледжа
Киноактрисы США